Вильгельм Гуддорф (; 20 февраля 1902 года, Мелле, Бельгия — 13 мая 1943 года, Берлин, Германия) — псевдоним «Пол Браун», журналист, полиглот, антифашист, член движения Сопротивления во время Второй мировой войны, член организации «Красная капелла».

Биография 
Вильгельм Гуддорф родился 20 февраля 1902 года в Мелле в семье католиков. Его отец, профессор Генсткого университета, надеялся, что сын изберет служение священника. Но Вильгельм избрал другой образ жизни. В университетах Лейдена, Парижа и Мюнстера он изучал лингвистику и историю. Вильгельм освоил почти все европейские языки и диалекты, выучил иврит и арабский. Позднее, в 1936 году, в тюрьме Лукау, с помощью сокамерника Филиппа Шеффера, он выучил персидский, китайский и японский.

В 1922 году вступил в Коммунистическую партию Германии. Спустя год в Рурской области участвовал в восстании под именем Пол Браун. Под этим псевдонимом он печатал статьи в коммунистической прессе, сначала в газете Freiheit в Дюссельдорфе, а с 1926 по 1933 год в газете Die Rote Fahne и ряде других изданий своей партии.

С 1933 года по поддельным документам участвовал в нелегальной деятельности коммунистического сопротивления в Берлине-Бранденбурге. В апреле 1934 года был арестован и приговорен к тюремному заключению, и до 1939 года содержался под стражей в концентрационном лагере Заксенхаузен.

После освобождения из заключения его приняли к себе бывшие редакционные коллеги Мартин Вайс, Вальтер Хуземан и Джон Зиг, члены организации «Красная капелла». Вместе с Джоном Зигом он редактировал периодические издания нелегальной газеты Die Innere Front («Внутренний фронт»). Установил связь с ячейкой коммунистического сопротивления в Гамбурге, возглавлявшейся Францем Якобом и Бернхардом Бестлайном. Вместе с Арвидом Харнаком написал Die wirtschaftlichen Grundlagen des nationalsozialistischen Deutschlands («Всестороннее исследование экономических основ нацистской Германии»).

С 1940 года работал продавцом книг. Ввел в движение Сопротивления коллегу Еву-Марию Бух.

15 октября 1942 года Вильгельм Гуддорф был снова арестован гестапо и 3 февраля 1943 года Имперским военным трибуналом приговорен к высшей мере наказания. Приговор привели в исполнение 13 мая 1943 года.

Память 
В 1972 году в берлинском районе Лихтенберг его именем была названа улица. В другом районе Берлина, Кёпенике имя Гуддорфа носит школа.

Литература 
 Hans Coppi junior, Jürgen Danyel, Johannes Tuchel (Hrsg.) Die Rote Kapelle im Widerstand gegen Hitler, Schriften der Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Edition Hentrich, ISBN 3-89468-110-1
 Gert Rosiejka: Die Rote Kapelle. «Landesverrat» als antifaschistischer Widerstand. — mit einer Einführung von Heinrich Scheel. ergebnisse, Hamburg 1986, ISBN 3-925622-16-0
 Peter Steinbach und Johannes Tuchel: Lexikon des Widerstandes 1933—1945. C.H. Beck-Verlag: 2., überarb. u. erw. Auflage 1998; ISBN 3-406-43861-X; S. 77-78
 Ursel Hochmuth, Gertrud Meyer: Streiflichter aus dem Hamburger Widerstand 1933—1945. Frankfurt 1980, ISBN 3-87682-036-7, S. 341—386
 Luise Kraushaar et al.: Deutsche Widerstandskämpfer 1933—1945. Biografien und Briefe. Band 1, Dietz-Verlag: Berlin 1970, S. 345—347

Примечания 

Члены Красной капеллы
Заключённые концлагеря Заксенхаузен
Члены Коммунистической партии Германии
Умершие в Плётцензее
Казнённые во Вторую мировую войну